Со () — корейське прізвище.
 Со Дже Пхіль — корейський журналіст, просвітитель та політик. Перший натуралізований громадянин США корейського походження.
 Со Джі Йон — південнокорейська фехтувальниця.
 Со Є Чі — південнокорейська акторка.
 Со Ин Су — південнокорейська акторка та модель.
 Со Ін Гук — південнокорейський актор та співак.
 Со І Ра — південнокорейський ковзаняр.
 Со Йон Ву — південнокорейський бобслеїст.
 Со Кан Джун — південнокорейський актор, співак та модель.
 Со Сим Х'ян — північнокорейська борчиня вільного стилю.
 Со Хо Джін — південнокорейський ковзаняр.
 Со Чан Бін — південнокорейський музикант.
 Со Чі Хє — південнокорейська акторка.
 Со Ю Джін — південнокорейська акторка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища